Пусто́й — остров архипелага Северная Земля. Административно относится к Таймырскому Долгано-Ненецкому району Красноярского края.

Расположение 
Расположен в Карском море в западной части архипелага в северной части залива Узкого к востоку от входа в бухту Мутную и к западу от устья реки Скрытой на расстоянии около 650 метров от острова Октябрьской Революции. Рядом с Пустым, между полуостровами Жилым и Парижской Коммуны лежит несколько других малых островов Северной Земли: острова Колосова — в 9 километрах к югу, Забор — в 6,4 километрах к югу и Близкий — в 4,5 километрах к юго-востоку.

Описание 
Остров имеет вытянутую с северо-запада на юго-восток расширяющуюся к востоку форму длиной около 1,3 километра и шириной до 800 метров. Существенных возвышенностей на острове нет. На восточном побережье — невысокие обрывы. В центральной части — каменистые россыпи. Редкая тундровая растительность представлена короткой жёсткой травой и лишайниками.

Топографические карты 
 

Острова архипелага Северная Земля
Острова Карского моря